Imperial steht für:

 Imperial (Spiel), Brettspiel von Walther Gerdts (2006)
 Imperial (Münze), russische Goldmünze (ab 1755)
 Standardgröße von Champagnerflaschen, siehe Champagner #Flaschengrößen

Personen:
 Domingo Imperial (1890–1965), philippinischer Jurist und Politiker

Gebäude:
 Imperial Theater in Hamburg
 Imperial Theatre in New York City
 Museu Imperial, Museum nördlich von Rio de Janeiro, Brasilien
 Imperial Haus, München, siehe Pini-Haus

Automobile und Hersteller:
 Chrysler Imperial, US-Automarke (1926–1954)
 Imperial (Automarke), Chrysler (1954–1975)
 Imperial (1955–1956), Chrysler
 Imperial (1957–1963), Chrysler
 Imperial (J-Body), Chrysler (1981–1983)
 Imperial, US-Automarke von Philadelphia Motor Vehicle Company (1900–1901)
 Imperial, US-Automarke von Rodgers & Company (1903–1904)
 Imperial, britische Automarke von The Anti-Vibrator Company (1904–1905)
 Imperial, britische Automarke von Implitico (1914)
 Humber Imperial, britische Automarke von Humber (1939), siehe Humber Pullman
 Imperial, ehemaliger britischer Motorradhersteller, siehe New Imperial
 Imperial Autocar Manufacturing, britischer Hersteller (1900–1905)
 Imperial Automobile Company (Detroit), US-amerikanischer Hersteller (1903–1904)
 Imperial Automobile Company (Jackson), US-amerikanischer Hersteller (1908–1916)
 Imperial Motor Car Company (Pennsylvania), US-amerikanischer Hersteller (1907–1908)
 Imperial Motor Car Company (Texas), US-amerikanischer Hersteller (1910)
 Imperial Motor Company, britischer Hersteller

weitere Firmen und Marken:
 Imperial (Bier), costa-ricanische Biermarke 
 Imperial (Unternehmen), deutscher Küchengerätehersteller
 Imperial (Whiskybrennerei), schottische Distillerie
 Imperial Airways, britische Fluggesellschaft
 Imperial Brands, britischer Tabakhersteller
 Imperial Continental Gas Association, britischer Gasversorger
 Imperial Holdings, südafrikanisches Logistikunternehmen
 Imperial Oil, kanadisches Mineralölunternehmen
 Imperial Records, US-amerikanische Schallplattenmarke
 Imperial (Label)
 Imperial Tobacco, Vorläufer des Tabakkonzerns British American Tobacco
 Imperial, Gerätemarke des deutschen Rundfunkherstellers Staßfurter Rundfunk

Imperial ist der Name folgender geografischer Objekte:

Kanada:
 Imperial (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan

Südamerika:
 Imperial (Peru), Stadt in der Provinz Cañete, Peru
 Distrikt Imperial, Distrikt in der Provinz Cañete, Peru
 Río Imperial, Fluss im südlichen Chile
 Titularbistum La Imperial, Chile

Vereinigte Staaten:
 Imperial (Kalifornien), Stadt im Imperial County
 Imperial (Missouri)
 Imperial (Nebraska)
 Imperial (Pennsylvania), Ortschaft im Allegheny County
 Imperial (Texas), Census-designated place im Pecos County
 Imperial (West Virginia)

 Imperial Beach, Stadt im San Diego County, Kalifornien
 Imperial County, Kalifornien
 Imperial Valley, Tal im Imperial County

Siehe auch:
 Hotel Imperial (Begriffsklärung)

 Villa Imperiale (Begriffsklärung)
 Imperia (Begriffsklärung)